Plusieurs villes ou communes, dans le département français des Yvelines, possèdent une rue d'Orphin :
 Rue d'Orphin à Orcemont
 Rue d'Orphin à Prunay-en-Yvelines
 Rue d'Orphin à Rambouillet

Orphin